Le nom de drapeau kabyle, ou drapeau de la Kabylie, peut se trouver employé pour désigner : 
 le drapeau berbère,
 le drapeau du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie.